Lebel puede referirse a:
 Jacques Eugène Lebel, explorador, algólogo y botánico francés
 Lebel-sur-Quévillon, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá
 8 mm Lebel, primer cartucho de fusil que empleaba pólvora sin humo fabricado y adoptado por país alguno